— японский идол, певица и актриса, участница команды K японской поп-группы AKB48 с момента создания.

Биография 
2004
Приняла участие в прослушиваниях в 7-е поколение Morning Musume, состоявшихся с сентября 2004 по январь 2005 года, и прошла первый тур.
2006
Успешно прошла прослушивание в команду K идол-группы AKB48.

25 октября 2006 года дебютировала на мэйджоре в составе AKB48 с синглом «Aitakatta».

2008
После серьёзной травмы ноги вынуждена была прекратить выступления в составе AKB48 почти на год, с 31 мая 2008 года по 4 апреля 2009 года.

2009
Была назначена имиджевой девушкой Токио Тауэр 2009 года. В её обязанности входило участие в различных мероприятиях на Токийской телебашне, таких как церемония зажжения.

2010
В мае—июне 2010 года заняла 32 место в отборе для участия в 17-м сингле AKB48, набрав 2499 голосов.

21 сентября 2010 года выбыла во втором раунде отборочного турнира 19-го сингла AKB48 по игре «камень, ножницы, бумага».

Другая деятельность 
 Имиджевая девушка Гран-при D1 2009
 Имиджевая девушка Токийской телебашни 2009 и 2010 годов
 Night View DJ, Токийская телебашня, Club333 (каждую пятницу c 19:30 до 21:00)

Дискография

Синглы

AKB48 
 
 Baby! Baby! Baby!
Under Girls
  (сингл AKB48 «Heavy Rotation»)
Theater Girls
  (сингл AKB48 «RIVER»)
  (сингл AKB48 «Ponytail to Chouchou»)
DIVA
  (сингл AKB48 «Beginner»)
  (18 мая 2011 года)

Театральные выступления 
Ю́ниты
Team K 1st Stage «PARTY ga Hajimaruyo»
 Skirt, Hirari
Team K 2nd Stage «Seishun Girls»
 Ame no doubutsuen
 Fushidara na natsu
Team K 3rd Stage «Nounai Paradise»
 MARIA
Team K 4th Stage «Saishu Bell ga Naru»
 Return Match
Team K 5th Stage «Sakaagari»
 End Roll
Team K 6th Stage «RESET»

Фильмография

Фильмы

Ссылки

Внешние ссылки 
 AKB48 / Умэда Аяка
 Office48 / Умэда Аяка
 Официальный блог Саяки Акимото, Аяки Умэды, Манами Оку, Каны Кобаяси, Юки Масуды, Михо Миядзавы
 Официальный блог Аяки Умэды
 Аяка Умэда, профиль на сайте Oricon

Идолы (японские артисты)
Музыканты AKB48